

Ergebnisse der Olympischen Sommerspiele 1992 im Badminton-Damendoppel

1. Runde

2. Runde

Finalrunde 

Damendoppel
Frauenbadmintonwettbewerb